42 км  — остановочный пункт на двухпутной электрифицированной линии Дёма — Карламан Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится на территории Савалеевского сельсовета Кармаскалинского района республики Башкортостан.

Расположение и инфраструктура 
Остановочный пункт расположен в 1,1 км к юго-востоку от деревни Савалеево одноимённого сельсовета. В 200 метрах к северо-востоку по прямой (в 550 метрах по грунтовой дороге) от платформы расположена автодорога 80Н-334. Непосредственно к платформе населённые пункты не прилегают, в окрестностях остановочного пункта располагаются поля и лесные насаждения. Со стороны западного пути расположены железнодорожные хозяйственные постройки. В 100 метрах к северо-западу от платформы располагается небольшая река Кызылгы.

Остановочный пункт имеет две низких боковых платформы. Вокзала и железнодорожных билетных касс нет, около каждой из платформ имеется скамейка с навесом от непогоды. Коммерческие операции, осуществляемые по станции: посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда дальнего следования № 345/346 Нижневартовск - Адлер, № 371/372 Уфа - Андижан, № 381/382 Уфа - Ташкент, № 675/676 Уфа — Сибай (с ВБС Москва-Казанская — Магнитогорск) стоянки на остановочном пункте 42 км не имеют.

Движение поездов сообщением Уфа-Ташкент и Уфа-Андижан временно отменено решением Узбекских железных дорог в связи с угрозой распространения коронавируса.

Пригородное сообщение 
Остановочный пункт 42 км является промежуточным для всех пригородных поездов. По состоянию на апрель 2020 года пригородное сообщение осуществляется электропоездами ЭД4М, а также рельсовыми автобусами РА1 и РА2 по следующим направлениям:
 Уфа — Инзер (ежедневно, 2 пары электропоездов, утренняя пара на Инзер по будням курсирует в сообщении Шакша - Уфа - Инзер, по выходным - Улу-Теляк - Уфа - Инзер, время в пути от/до Уфы — от 1 часа 8 минут до 1 часа 27 минут, от/до Инзера — от 2 часов 21 минут до 2 часов 43 минут)
 Стерлитамак — Уфа (ежедневно, 1 пара дизельных поездов, время в пути от/до Уфы от 1 часа 14 минут до 1 часа 27 минут, от/до Стерлитамака — от 2 часов 12 минут до 2 часов 16 минут)
 Приуралье — Улу-Теляк (ежедневно, 1 утренний электропоезд, обратного поезда сообщением Улу-Теляк — Приуралье нет; время в пути от Приуралья - 31 минута, до Улу-Теляка - 3 часа 5 минут)

Примечания

Ссылки 
 
 42 км на проекте "Фотолинии"
 Расписание движения пригородных поездов по остановочному пункту 42 км (Башкортостан)

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кармаскалинского района